Ave de Veludo é uma banda de blues-rock e hard rock criada no final da década de 1970 por Índio (voz, também vocalista da Hino Mortal), Ney Prado (guitarra), Paulinho Prado (baixo) e Sérgio Tenório (bateria).

Integrantes 
 Índio (voz)
 Ney Prado (guitarra)
 Paulinho Prado (baixo)
 Sérgio Tenório (bateria)

Discografia
Elétrico Blues (1984, Baratos Afins)

Bandas da cidade de São Paulo
Bandas de hard rock do Brasil
Bandas de heavy metal do Brasil
Bandas de blues rock